Jot steht für:

 J – lateinischer Buchstabe
 Й – kyrillischer Buchstabe
 Ј – kyrillischer Buchstabe

Siehe auch:
 Jot Drop – Musikgruppe

Abkürzung